

Населені пункти та їхні частини

 Біла Ґура — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Біла Ґура — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Біла Ґура — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Біла Ґура — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Біла Ґура — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Біла Ґура — частина міста Сянік у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Біла Ґура — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Біла Ґура — частина села Коньчиська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Біла Ґура — частина села Здонія в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Біла Ґура — частина села Слядув у гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Біла Ґура — частина села Веле в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Біла Ґура — частина села Дзеронжнія в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Біла Ґура — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Біла Ґура — колонія в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Біла Ґура — осада в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Біла Ґура — осада в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Біла Ґура — осада в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки